Besole kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Besole, Purworejo, by, 
 Besole, Tulungagung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar